El término ávaro puede referirse a:

 Los ávaros, un antiguo pueblo nómada que se asentó en Europa Central; 
 Los ávaros (Cáucaso) (denominación dudosa, usar los avares), una etnia del Cáucaso oriental; 
 Avaros, un caudillo numantino; 
 Avaro, un adjetivo que hace referencia a una persona que practica la avaricia; o
 El avaro, comedia de Molière.